Bosznia-Hercegovina
Klisa, falu Bihács községben az Una-Szanai kantonban
Klisa, falu Zvornik községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Klisa, Klisszapuszta falu horvát neve Eszék községben, Eszék-Baranya megyében
 Klisa, falu Lipik községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Klisa falu Velike községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Mala Klisa, falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében
 Velika Klisa, falu Đulovac községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szerbia
 Klisa, Újvidék városrésze